Ахалцихська битва - три битви російсько-турецьких війн поблизу фортеці Ахалцих (зараз Ахалціхе, Грузія) у XIX столітті.

 Ахалцихська битва (1828)
 Оборона Ахалциха (1829)
 Ахалцихська битва (1853)